Sacculiphallus är ett släkte av insekter. Sacculiphallus ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vårtbitare
Sacculiphallus